Der Family Circle Cup 2008 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Charleston. Es war als Turnier der Tier I-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 14. bis 20. April 2008 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Serena Williams und Wera Swonarjowa, das Williams in drei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Katarina Srebotnik und Ai Sugiyama in zwei Sätzen gegen Edina Gallovits und Wolha Hawarzowa.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)